George Harrison (1939-2011) – nuotatore statunitense
 George Harrison (1943-2001) – musicista inglese
 George Harrison – album di George Harrison del 1979
 George Harrison (1892-1939) - calciatore inglese